Das Ausschlussprinzip beschreibt folgende Sachverhalte:

 in der Volkswirtschaftslehre gibt es an, ob Güter von dem Konsum von Marktteilnehmern ausgeschlossen werden können, siehe Ausschließbarkeit
 ein Prinzip der Quantenmechanik, siehe Pauli-Prinzip
in der Theoretischen Biologie, siehe Konkurrenzausschlussprinzip